Джейсон Патрик Фаунт (; род. 20 ноября 1974, Чикаго, Иллинойс, США) — американский актёр, наиболее известный по роли Уэса Коллинза в сериале «Могучие Рейнджеры: Патруль времени».

Биография 
Джейсон родился в Чикаго, Иллинойс, и вырос в его пригороде Макгенри. После окончания средней школы McHenry West High School он поступил в университет Северной Каролины в Эшвилле, который окончил со степенью бакалавра наук в области менеджмента и маркетинга. Во время обучения Джейсон выступал за школьную и университетскую команды по бейсболу и даже планировал заняться бейсболом профессионально, но в итоге выбрал актёрскую карьеру.

Джейсон дебютировал как актёр в эпизодической роли в фильме ужасов режиссёра Дэвида Де Кото «Дом ведьм», съемки которого проходили в Румынии. Де Кото был впечатлен работой Фаунта и предложил ему роль в его следующем фильме «Тотем».

С 2002 по 2014 год Фаунт был женат на Стефани Фаунт. У пары есть две дочери — Кира (род. 2006) и Макайла (род. 2008).

Фильмография

Ссылки 

 Официальный сайт Джейсона Фаунта

Выпускники Университета Северной Каролины в Ашвилле